Hultagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hultagölen (Ronneby socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (1 ha)
Hultagölen (Tvings socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun, 
Hultagöl (Alseda socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun, 
Hultagöl (Asa socken, Småland, 633708-144238), sjö i Växjö kommun,  (6,78 ha)
Hultagöl (Asa socken, Småland, 634042-143305), sjö i Växjö kommun, 
Hultagöl (Urshults socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun, 
Hultagölen (Lemnhults socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun, 
Hultagölen (Våthults socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Lilla Hultagölen, sjö i Emmaboda kommun, 
Stora Hultagölen, sjö i Emmaboda kommun,  (6,11 ha)
Hulta göl, sjö i Falkenbergs kommun, 
Hultagölen (Malexanders socken, Östergötland), sjö i Boxholms kommun, 
Hultagölen (Trehörna socken, Östergötland), sjö i Ödeshögs kommun,  (6,6 ha)

Se även
Hultgöl, sjö i Västerviks kommun,  (5 ha)
Hultgölen, sjö i Oskarshamns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn